El nombre Iván Duque puede referirse a:

 Iván Duque Márquez (1976) abogado, escritor y político, expresidente de Colombia (2018-2022).
 Iván Duque Escobar (1937-2016) abogado, periodista y político colombiano.
 Iván Duque López, militar colombiano.